Cavender kan som auktorsförkortning betyda:

 Ted M. Cavender
 James C. Cavender

Robotskapade auktorsförkortningar